Тим Мејот је освојио турнир. У финалу је победио Скота Дејвиса резултатом 4-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  Иван Лендл (четврто коло)
  Матс Виландер (четврто коло)
  Хенрик Сундстром (прво коло)
  Андерс Јерид (четврто коло)
  Арон Крикстин (треће коло)
  Јохан Крик (треће коло)
  Кевин Карен (прво коло)
  Јоаким Нистром (треће коло)
|
  Јаник Ноа ''(четвртфинале) 
  Џими Аријас ''(треће коло) 
  Томаш Шмид ''(полуфинале) 
  Витас Герулајтис ''(четвртфинале) 
  Стефан Едберг ''(четвртфинале) 
  Хуан Агилера ''(друго коло) 
  Бен Тестерман ''(друго коло) 
  Рамеш Кришнан ''(прво коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1985.